Il singolare del torneo di tennis Circuito Femenil Mérida 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Rebecca Peterson che ha battuto in finale Adriana Pérez 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Florencia Molinero (secondo turno)
 Adriana Pérez (finale)
 Allie Kiick (primo turno)
 Chieh-Yu Hsu (secondo turno)

 Dia Evtimova (secondo turno)
 Marina Mel'nikova (quarti di finale)
 Vanesa Furlanetto (quarti di finale)
 Clothilde De Bernardi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Circuito Femenil Mérida 2013